Harts (Virgínia Ocidental): uma Região censo-designada localizada no estado norte-americano de Virgínia Ocidental, no Condado de Lincoln;
Rio Harts: um rio da África do Sul;
Ou ainda:
Hart's War: (no Brasil: A Guerra de Hart) é um filme americano lançado em 2002.

Desambiguação